Istrup ist der Name folgender Orte:

 Istrup, Ortschaft der Stadt Blomberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, siehe Istrup (Blomberg)
 Istrup, Ortsteil der Stadt Brakel im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen, siehe Istrup (Brakel)
 Istrup, Siedlung in Hvidbjerg Vesten Å Kirchspiel, Thy, Dänemark